

Geografia 
 Daman –  città dell'India nel distretto di Daman
 Daman e Diu – territorio dell'India occidentale

Persone 
 Eric Daman – costumista statunitense
 Jeanne Daman – partigiana e insegnante belga naturalizzata statunitense

Altro 
 Battle B-Daman – manga scritto da Eiji Inuki e pubblicato da CoroCoro Comic